Adrar (paraula amaziga que vol dir ‘muntanya’) és un nom geogràfic donat a diversos llocs:

 Adrar (Algèria), capital de la regió de Touat
 Província d'Adrar, província d'Algèria
 Adrar des Ifoghas, muntanyes de Mali
 Adrar Tmar, altiplà a Mauritània 
 Emirat d'Adrar, emirat de Mauritània (vers 1740-1909)
 Regió d'Adrar, regió (subdivisió administrativa) de Mauritània